Карали́с () — фамилия греческого происхождения. Известные носители:

 Каралис, Дмитрий Николаевич (род. 1949) — советский и российский писатель, публицист, киносценарист.
 Каралис, Элпидий (род. 1971) — греческий епископ.